Kanizsa ist der Familienname folgender Personen:
 Gaetano Kanizsa (1913–1993), italienischer Psychologe
 Tivadar Kanizsa (1933–1975), ungarischer Wasserballer

Siehe auch:
 Nagykanizsa
 Kanizsay